Афты () — небольшие поверхностные изъязвления слизистых оболочек, главным образом рта, реже — влагалища в виде желтовато-серых округлых эрозий или небольших язв с ярко-красным воспалительным ободком. Афты могут развиваться как самостоятельное заболевание (главным образом у детей) или как осложнения других острых заболеваний: желудочно-кишечных, а также ящура, гриппа и других.

Афты полости рта сопровождаются болями, затрудняющими жевание и речь, обильным слюноотделением, увеличением лимфатических подчелюстных узлов. Через 5—7 дней афты заживают без образования рубца.

См. также 
 Стоматит

Примечания

Ссылки 

 
 

Заболевания полости рта